Varga Mátyás (1910–2002) grafikus, díszlet- és jelmeztervező, múzeumalapító
 Varga Mátyás (1949) kosárlabdázó, edző
 Varga Mátyás (1963) (eredeti nevén Varga Ferenc) költő, egykori bencés szerzetes és tanár